Васи́лий Стре́льников: Стрельников, Василий Борисович (род. 1962) — советский и российский радио- и телеведущий.
 Стрельников, Василий Поликарпович (1919—1993) — генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза.
 Стрельников, Василий Степанович (1838—1882) — русский военный юрист, прокурор, генерал-майор.